Чемпіонат Угорщини з футболу 1961—1962 — 59-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Вашаш.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1961-62
Угорщина
Угорщина
1961 в угорському спорті
1962 в угорському спорті